Табако́в — русская фамилия.

Табаков 
 Табаков, Александр Порфирьевич (1920—2005) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Табаков, Антон Олегович (род. 1960) — актёр, бизнесмен, ресторатор.
 Табаков, Глеб Михайлович (1912—1995) — специалист в ракетно-космической технике, Герой Социалистического Труда.
 Табаков, Георгий Любенов (в монашестве Галактион; род. 1946) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Старозагорский.
 Табаков, Евгений Евгеньевич (2001—2008) — российский школьник, награждённый орденом Мужества.
 Табаков, Костадин (род. 1983) — болгарский самбист, дзюдоист и боец смешанных единоборств.
 Табаков, Михаил Иннокентьевич (1877—1956) — российский и советский трубач, педагог.
 Табаков, Николай Григорьевич (1907—1978) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Табаков, Олег Павлович (1935—2018) — советский и российский актёр, режиссёр, руководитель театров.



См. также 
 Московский театр Олега Табакова
 Табачков